Whitton est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Charlotte Whitton (1896-1975), féministe et femme politique canadienne
David Whitton (né en 1952), homme politique écossais
Donald Whitton (1923-2018), violoncelliste canadien 
Eleanor Whitton (1879-1956), militant pour les droits des animaux
Evan Whitton (1928-2018), journaliste australien
Geoff Whitton (né en 1942), joueur australien de football australien
Ivo Whitton (1893-1967), golfeur australien
Jaime Whitton, chanteuse américaine
John Whitton (1820-1898), ingénieur ferroviaire australien
Margaret Whitton (1949-2016), actrice américaine
Michael Whitton, directeur de film américain
Steve Whitton (né en 1960), footballeur anglais

Toponyme

Australie
 Whitton, village de la Nouvelle-Galles du Sud

Canada

Québec 
Lac Whitton, lac située en Estrie
Sainte-Cécile-de-Whitton, municipalité de l'Estrie

États-Unis
Whitton, ancien nom de la communauté de Planada en Californie

Royaume-Uni

Angleterre
Whitton, village du comté de Durham ;
 Whitton, commune située dans le Lincolnshire ;
Whitton, village du North Lincolnshire ;
Whitton, banlieue de Londres ;
Whitton, hameau du Shropshire ;
Whitton, quartier d'Ipswich, Suffolk.

Pays de Galles 
Whitton, village du Powys

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme